Stenodesmus kan syfta på:

 Stenodesmus (djur) – ett släkte av mångfotingar
 Stenodesmus (växter) – ett släkte av växter